Kale ist der Name folgender geographischer Objekte:
  Kale (Ortsname), ein häufiger türkischer Ortsnamensbestandteil in Südosteuropa und der Türkei

Verwaltungseinheiten, Gemeinden:
 Kale (Denizli), Stadt und Landkreis in der Provinz Denizli, Türkei
 Kale (Malatya), Stadt und Landkreis in der Provinz Malatya, Türkei
 Kale-District, in der Sagaing-Division, Myanmar

Gemeindeteile:
 Kale (Žalec),  Dorf in der Gemeinde Žalec, Slowenien
 Kale (Borçka), Dorf im Landkreis Borçka der Provinz Artvin, Türkei
 Kale (Çamlıhemşin), Dorf im Landkreis Çamlıhemşin der Provinz Rize, Türkei
 Kale (Develi), Dorf im Landkreis Develi der Provinz Kayseri, Türkei
 Kale (Erbaa), Dorf im Landkreis Erbaa der Provinz Tokat, Türkei
 Kale (Havza), Dorf im Landkreis Havza der Provinz Samsun, Türkei
 Kale (İskenderun), Dorf im Landkreis İskenderun der Provinz Hatay, Türkei
 Kale (Salihli), Dorf im Landkreis Salihli der Provinz Manisa, Türkei
 Kale (Suşehri), Dorf im Landkreis Suşehri der Provinz Sivas, Türkei
 Kale (Tomarza), Dorf im Landkreis Tomarza der Provinz Kayseri, Türkei
 Kale (Yıldızeli), Dorf im Landkreis Yıldızeli der Provinz Sivas, Türkei

historisch:
 Bujanovac, Serbien
 Demre, Türkei

Kale ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Calenus, auch Christian Kale (1529–1617), deutscher Mathematiker, Mediziner, Historiker und Dichter
 Franz Kale (1488–1558), Bürgermeister von Braunschweig
 Jonathan Kale (* 1985), ivorischer Basketballspieler
 Laxmikant Kale, indisch-US-amerikanischer Informatiker
 Tvrtko Kale (* 1974), kroatischer Fußballtorwart

Kale steht ferner für:
 Kale (Mond), ein Jupitermond
 Aglaia (Charis), eine der griechischen Chariten (Grazien)
 Kale, eine Selbstbezeichnung einiger Bevölkerungsgruppen der Roma, siehe Roma#Kale

Siehe auch:
 Cale
 Kahle
 Kalle (Begriffsklärung)